Prosdorf steht für:

 Prosdorf (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortsteil der Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen in der Steiermark in Österreich
 Prosdorf (Waldmünchen), Dorf in der Stadt Waldmünchen im Landkreis Cham in Bayern